Сепа (Sepa) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Сепа — село у волості Тарту повіту Тартумаа.
 Сепа — село у волості Сааремаа повіту Сааремаа.